Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu zostało rozegrane jako dyscyplina pokazowa podczas tych igrzysk. Turniej odbył się w dniach 17 – 20 września 1988 roku. Medali w tym turnieju nie przyznawano, jednak gdyby zostały one przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsca ułożyłyby się jak poniżej. Zawody odbyły się w hali Changchung Gymnasium. Udział wzięło 182 zawodników – 119 mężczyzn i 63 kobiety.

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Wyniki zawodów w taekwondo w oficjalnym raporcie z Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu, s. 705–715, digital.la84.org, [dostęp: 2019-07-21].
 , sports-reference.com, [dostęp: 2019-07-21].

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988